Чжоу Сюхуа (; ) — китайская гребчиха, выступавшая за сборную Китая по академической гребле во второй половине 1980-х годов. Бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Сеуле, чемпионка Азиатских игр в Сеуле, участница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Чжоу Сюхуа родилась 8 декабря 1966 года.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1986 года, когда вошла в основной состав китайской национальной сборной и побывала на Азиатских играх в Сеуле, откуда привезла награду золотого достоинства, выигранную в зачёте распашных рулевых четвёрок.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. В составе экипажа-восьмёрки, куда также вошли гребчихи Ян Сяо, Чжан Яли, Хэ Яньвэнь, Хань Яцинь, Чжоу Шоуин, Ху Ядун, Чжан Сянхуа и рулевая Ли Жунхуа, в решающем финальном заезде пришла к финишу третьей позади экипажей из ГДР и Румынии — тем самым завоевала бронзовую олимпийскую медаль.

После сеульской Олимпиады Чжоу больше не показывала сколько-нибудь значимых результатов в академической гребле на международной арене.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Чжоу Сюхуа — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Китая
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы Азиатских игр по академической гребле